Les lettres APSL peuvent faire référence à :
 Apple Public Source License ;
 American Professional Soccer League.